Coemansia — рід грибів родини Kickxellaceae. Назва вперше опублікована 1873 року.

Класифікація 
До роду Coemansia відносять 28 видів:

Примітки

Джерела 
 Tieghem, P. van; Le Monnier, G. 1873. Recherches sur les Mucorinées. Annales des Sciences Naturelles Botanique. 17:261-399 - P.392

Роди грибів